«Кривозеркалье» — альбом группы «Алиса», состоящий из песен записанных в 1984 году, ещё до прихода Константина Кинчева. Вокалисты — Святослав Задерий и Борис Борисов. Выпущен Святославом Задерием в 1990-х годах.

Список композиций 
Вся музыка написана Святославом Задерием, кроме «Поколение Х» — автор Пётр Самойлов.

 1—8 — записано в студии Выборгского ДК (Ленинград) зимой 1984 г.
 9—19 — записано на концертах в ДК Газа (Ленинград) и в Выборге весной 1984 г.

Состав 
 Святослав Задерий — вокал, бас-гитара
 Андрей Шаталин — гитара
 Павел Кондратенко — клавишные
 Михаил Нефёдов — ударные
 Борис Борисов — саксофон, вокал
 Михаил Чернов — саксофон

Примечания 

Альбомы 1984 года
Дебютные альбомы 1984 года
Альбомы группы «Алиса»